Baten ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Baten (1246–um 1310), Philosoph und Astronom, siehe Heinrich von Mecheln
 Jörg Baten (* 1965), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Raymond Baten (* 1989), Fußballspieler aus Aruba 

Siehe auch:
 Baten Kaitos
 Bathen
 Batten